Rhytidops är ett släkte av tvåvingar. Rhytidops ingår i familjen Ropalomeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Rhytidops